Le cyanure est un composé chimique.
 Cyanure, rappeur français.
 Cyanure (Snöstorm och mandeldoft), roman de Camilla Läckberg.
 Cyanure, personnage de Spirou et Fantasio.
 Cyanure (2013), film de Séverine Cornamusaz.

Articles connexes 
 Cyanide, terme anglais qui signifie « cyanure ».